Génie en balade est le sixième album de la série de bande dessinée Léonard, scénarisé par Bob de Groot, dessiné par Turk et mis en couleur par Claire de Graef. Il fut publié en .

Synopsis 
Dans ce septième volet, à la suite d'un pari fait avec des scientifiques de l'époque, Léonard et son disciple, accompagnés du chat Raoul, partent faire le tour du monde. Ils se déplacent à bord de la Léomobile, la première voiture crée par Léonard. Celle-ci est équipé, entre-autres, de jambes, de bras et sera détruite puis reconstruite sur un autre modèle par le disciple. Ils visiteront plusieurs pays dont la Chine, Les états-Unis, La Grèce.....

Personnages

Création de l'œuvre

Notes et références

Liens externes 
 https://www.bedetheque.com/BD-Leonard-Tome-6-Genie-en-balade-20057.html
 http://leonard.bd.free.fr/albums.php
 http://leonard.bd.free.fr/liste_albums_leonard.html

Léonard (bande dessinée)
Série Dargaud